Zwangsversteigerung siehe
 Zwangsversteigerung (Deutschland)
 Zwangsversteigerung (Schweiz)
 Zwangsversteigerung (Österreich)